Seznam divizij z zaporedno številko 47.

Seznam 
 Pehotne
 47. (londonska) divizija (Združeno kraljestvo)
 47. ljudskogrenadirska divizija (Wehrmacht)
 47. pehotna divizija (ZDA)
 47. gardna strelska divizija (ZSSR)

Glej tudi